1934 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 4 января приказом НКПС из состава Пермской железной дороги выделена Южно-Уральская железная дорога.
 3 марта приказом НКПС из частей Забайкальской и Томской железной дороги сформирована Восточно-Сибирская железная дорога.
 30 марта в 15.00 на станции Саратов-1 столкнулись товарные поезда № 625 и № 712. Причиной столкновения признан приём состава на занятый путь.
 22 апреля на перегоне Партизаны-Новоалексеевка Екатерининской (ныне - Приднепровской) железной дороги произошло крушение пассажирского поезда № 9(?).
 17 мая — учреждён значок «Почётному железнодорожнику» (впоследствии знак «Почётный железнодорожник»).
 12 октября — создана Ассоциация американских железных дорог.
 XVII съезд ВКП(б) постановил, что паровозы ФД и ИС должны стать основными единицами соответственно грузового и пассажирского паровозных парков во второй пятилетке. Луганский паровозостроительный завод переходит на крупносерийное производство паровозов ФД.
 Тепловоз Щэл1 из-за частых ремонтов он был снят с поездной работы и стал использоваться в качестве электростанции.
 Созданы Оренбургская железная дорога, Южно-Уральская железная дорога.
 В СССР на всей железнодорожной сети введена диспетчерская централизация.
 На Московско-Курской железной дороге организована первая в стране путевая машинная станция (ПМС) для обслуживания железнодорожных путей.
 На территориях Верхней Вольты (Буркина-Фасо) и Берега Слоновой Кости (Кот-д’Ивуар) построена железнодорожная линия Бобо-Диуласо — Буаке, которую государства эксплуатировали совместно до 1988 года.
 На территории Заира построена первая железнодорожная линия между Браззавилем и портом Пуэнт-Нуар длиной 510 километров.
 Основаны Днепропетровский электровозостроительный завод, Улан-Удэнский паровозо-вагоноремонтный завод.
 В июне 1934 года на Улан-Удэнском паровозовагоноремонтном заводе был отремонтирован первый паровоз, им стал Ел-0524.

Новый подвижной состав 

 В апреле Коломенский завод изготовил первый советский пассажирский электровоз серии ПБ21 (имени Политбюро ЦК КПСС, нагрузка на рельсы от движущих колёсных пар — 21 тс).
 К концу года на Ворошиловградском паровозостроительном заводе закончили изготовление паровоза АА20-01 — единственного в мировой истории паровоза с семью движущими осями в одной раме.
 В Великобритании освоен выпуск паровозов серии LMS Jubilee Class.
 В СССР начался выпуск паровозов серии СО.

Персоны

Примечания